Рафа́иловичи (, , ) — небольшой курортный посёлок в общине Будва, Черногория.

Географическое положение
Рафаиловичи расположен на побережье Адриатического моря к востоку от посёлка Бечичи. Расстояние до Подгорицы — 40 км, длина пути по шоссе — 63,4 км. Пеший путь до Будвы по приморскому бульвару составляет 3,2 км. Высота центра над уровнем моря — 12 метров.

Население 
Данные о числе постоянных жителей Рафаиловичи в сводке по переписи населения Черногории за 2011 год отсутствуют.

Описание 
Исторически Рафаиловичи был небольшой рыбацкой деревушкой. В настоящее время является туристическим местом на Будванской ривьере. Посёлок окружают средиземноморская растительность и каменистые отроги слоистых скал. Через тоннель, прорубленный в горе на восточной границе посёлка (его длина составляет 185 метров), можно пройти на пляж Каменово (plaža Kamenovo).
В нескольких минутах ходьбы от пляжа Рафаиловичи находится парапланерная станция.

Галерея

Ссылки 
 Рафаиловићи — Google Карты

Примечания

Населённые пункты Черногории
Будванская ривьера